Линь Вэйго (, пиньинь: Lín Wèiguó, род. 25 июля 1970) — китайский шахматист, международный мастер. Уроженец провинции Хубэй.

Чемпион Китая 1991, 1992 и 1997 гг.

В составе сборной Китая участник двух шахматных олимпиад (1992 и 1994 гг.), командного чемпионата мира 1993 г., двух командных чемпионатов Азии (1993 и 1995 гг.; в 1995 г. сборная стала серебряным призером соревнования).

Победитель международного турнира в Шэньчжэне (1992 г.; впереди гроссмейстеров Э. Торре, А. Адорьяна, А. Б. Петросяна, С. Г. Лпутяна и ведущих китайских шахматистов). В 1996 г. вошел в число победителей сильного по составу опен-турнира в Пекине (наряду с К. Ю. Ландой, М. В. Улыбиным и С. Аталыком).

В 1988 г. представлял Китай на юниорском чемпионате мира, где в личных встречах нанес поражения гроссмейстеру В. М. Иванчуку и вскоре ставшему гроссмейстером М. Адамсу. Также он сыграл вничью с будущей чемпионкой мира Ж. Полгар.

Долгое время жил в Шанхае. Преподавал в  (上海建桥学院). В начале XXI века начал активно заниматься шашками. Некоторое время был тренером университетской сборной по шашкам.

В 2011 г. принимал участие Вторых национальных интеллектуальных играх, состоявшихся в Ухане, после чего принял решение вернуться на родину. Получил должность тренера шахматной сборной провинции Хубэй. В 2012 г. стал главным тренером сборной провинции Хубэй и вошел в тренерский штаб сборной Китая.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Партии Линь Вэйго в базе Chessgames
 Личная карточка Линь Вэйго на сайте 365Chess

Шахматисты Китая
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам